Надпечатка:
 Збірна назва додатково надрукованого тексту або графічного зображення після того, як він був видрукуваний:
 Надпечатка (філателія) - на поштовій марці, блоці, сувенірному листку та іншій філателістичній продукції;
 Надпечатка (боністика) - на банкноті, цінному папері.